BBX steht für:
 Blue Bell Wings Field (IATA-Code), Blue Bell (Pennsylvania), Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Bad Berka, UN-LOCODE der Stadt, Landkreis Weimarer Land, Thüringen 
 Blackberry 10, zeitweilige Bezeichnung eines Betriebssystems für Smartphones
 Bassboxxx, deutsches Hip-Hop-Label

BBx steht für:
 Business Basic eXtended, ein BASIC-Dialekt

bbX steht für:
 Scion bbX, ein Konzept-PKW von Scion (Automarke)

bbx steht für:
 Bubia (ISO-Code), eine Mbam-Sprache, zur Niger-Kongo-Sprachfamilie gehörend 

Siehe auch:
 BB-10

Abkürzung